Agence France Presse
 Anti Fungal Protein
 Apple Filing Protocol
 α-fetoproteina
 akustyczna fala powierzchniowa
 Anarchistyczna Federacja Polski
 Adobe Flash Player